Sophonias ist der Name folgender Personen:

 des biblischen Propheten Zefanja (griechische Variante)
 des byzantinischen Sophonias (Aristoteleskommentator)